Бейль (, ) — фамилия.

Персоналии 
 Бейль, Анри Мари (1783—1842) — французский писатель, более известный как Стендаль.
 Бейль, Антуан Лоран (1799—1858) — французский медик, первый всесторонне описавший прогрессивный паралич.
 Бейль, Иоганн Давид (1754—1794) — немецкий актёр и драматург.
 Бейль, Пьер (1647—1706) — французский мыслитель и философско-богословский критик.
 Бейль, Франсуа (1932) — французский композитор.

См. также 
 Байль